Osoby:
 Saint Gilles – opat, eremita, święty

Miejscowości we Francji:
 Saint-Gilles (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Saint-Gilles (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Gilles (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania
 Saint-Gilles (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Gilles (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Saint-Gilles (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Gilles-Croix-de-Vie – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Saint-Gilles-les-Forêts – francuska gmina w regionie Nowa Akwitania
 Saint-Gilles-du-Mené – francuska gmina w regionie Bretania
 Saint-Gilles-Vieux-Marché – francuska gmina w regionie Bretania
 Saint-Gilles-des-Marais – francuska gmina w regionie Normandia

Miejscowość w Belgii:
 Saint-Gilles (nid. Sint-Gillis) – miasto w Regionie Stołecznym Brukseli

Zobacz też 
 Gilles (ujednoznacznienie)
 Gilles – francuski odpowiednik imienia Idzi (Egidiusz)